Burnin’ – album zespołu The Wailers wydany w 1973 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 319. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Twórcy albumu 
 Bob Marley – Gitara, wokal
 Aston „Family Man” Barrett – Bas, Gitara
 Carlton „Carlie” Barrett – perkusja
 Earl Lindo – Keyboard
 Peter Tosh – Gitara, wokal, Keyboard

Przypisy 

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Island Records
Albumy Tuff Gong
Albumy wyprodukowane przez Chrisa Blackwella